William Marsden kan syfta på bland andra:

* William Marsden (1754–1836), engelsk orientalist
 William Marsden (1796–1867), engelsk kirurg